Džudaško natjecanje za muškarce u kategoriji do 100 kg na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 11. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecao se 31 džudaš iz 31 države. U prednatjecanju bili su podijeljeni u 4 skupine, iz kojih su se pobjednici četvrzavršnica borili dalje u poluzavršnici i završnici. Džudaši koje su došli do završnice, plasirali su svoje protivnike iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojio je francuski džudaš Teddy Riner, koji je u završnici pobijedio Japanca Hisayoshija Harasawu. Brončano odličje podijelili su Brazilac Rafael Silva i Izraelac Or Sasson.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 
 www.rio2016.com - Džudo, muškarci iznad 100 kg  

Džudo na OI 2016.